Пент'є́вр () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Жанна де Пент’євр, Жанна I Кульгава (*Jeanne la Boiteuse, 1319/1324  — 10 вересня 1384) — герцогиня Бретані у 1341—1365 роках.
 Ед, граф де Пент'євр, Одо, граф Пент'єврський (брет: Eozen Penteur, фр. Eudes/Éon de Penthièvre, 999–1079) - наймолодший з синів Жофруа І герцога Бретонського та Гавізи Нормандської.